Pedro Cabral puede hacer referencia a las siguientes páginas de Wikipedia:

 Pedro Cabral (1790-1847), político argentino;
 Pedro Cabral (1527-1597), trinitario portugués.